Egglburg steht für:

 Egglburg, Burgstall bei Ebersberg, Bayern
 Hinteregglburg, Ortsteil von Ebersberg, Bayern
 Vorderegglburg, Ortsteil von Ebersberg, Bayern

Siehe auch:

 Englburg